USS Portland — кораблі ВМС США, названі на честь округів Портленд (штат Мен) та Портленд (штат Орегон).

 USS Portland (CA-33)  — важкий крейсер однойменного типу. На службі протягом 1933-1946 років. Зданий на злам у 1959 році.
 USS Portland (LSD-37)  — десантний корабель-док типу «Анкоридж». На службі протягом 1970-2004 років. Потоплений як мішень у 2004 році.
 USS Portland (LPD-27) — десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо» . Збудований у 2017 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни